Эмбер Николь Бенсон (; род. ) — американская актриса, писатель, режиссёр и продюсер. Наиболее известна по роли Тары Маклей в телесериале «Баффи — истребительница вампиров». Как режиссёр, продюсер и сценарист поставила фильмы «Шанс» (2002) и «Любовники, вруны и психи» (2006).

Биография 
Бенсон родилась в Бирмингеме, Алабама, в семье Эдварда Бенсона, психиатра, и Дианы Бенсон. Её младшая сестра, Даниэль, тоже актриса. Бенсон была воспитана в смешанных христианских и еврейских обычаях. Будучи ребёнком, занималась музыкой и танцами. Окончила среднюю школу в Орландо, Флорида.

Карьера 

После окончания Баффи занялась производством серии анимационных фильмов для канала BBC. Вместе с другой звездой «Баффи», Адамом Бушом, является режиссёром комедии «Трутни», который был показан на фестивале в Лондоне в 2010 году. В 2001 году исполнила песни «I’ve Got a Theory / Bunnies / If We’re Together», «Under Your Spell» (her solo), «Walk Through the Fire», «Standing/Under Your Spell (Reprise)» and «Where Do We Go from Here?» в эпизоде «Once More, with Feeling» телесериала «Баффи-истребительница вампиров». В 2002 году появилась в двух синглах альбома своего коллеги Энтони Стюарта Хэда, Music for Elevators.

Бенсон пишет романы и комиксы в основном в сотрудничестве с Кристофером Голденом. Первая книга Death’s Daughter, в мягкой обложке,. вышла в свет 24 февраля 2009 года, вторая книга Cat’s Claw 23 февраля 2010 года. В июне 2010 года была закончена третья книга.

Общественная деятельность 
Во время кампании 2008 года Бенсон в некоммерческой организации MoveOn.org выступала за кандидатуру Обамы.

Личная жизнь 
С 2007 года проживает в Лос-Анджелесе. Бенсон бывшая вегетарианка. С марта 2009 года встречается с Адамом Бушом, который сыграл Уоррена в «Баффи — истребительница вампиров».

Избранная фильмография

Библиография 
Альбом призраков
 Заблуждение (совместно с Кристофером Голденом) (Subterranean Press, 2004)
 Закон (с Кристофером Голденом) (Short story, available on BBC site)
 Проклятие (с Кристофером Голденом) (Del Rey, 2005)
 Колдовство (с Кристофером Голденом) (Del Rey, 2006)

Примечания

Ссылки 
 
 
 An interview with Amber Benson on the BookBanter podcast
 Interview at Flames Rising (October 2005)
 Interview at LesbiaNation.com (May 2007)
 Interview at SlayerLit
 «'Buffy the Vampire Slayer' star Amber Benson finds new life as a novelist» New York Daily News (June 29, 2009).

Сценаристы комиксов
Киноактрисы США